Двенадцатая ночь (фильм, 1955)
 Двенадцатая ночь (фильм, 1978)
 Двенадцатая ночь (фильм, 1996)

См. также 
 Двенадцатая ночь, или Что угодно — телефильм-балет 1986 года
 Двенадцатая ночь (пьеса) — пьеса У. Шекспира